Ivànovka - Ивановка  - és un poble a la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 400 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Fins al 1948 la vila es deia Beixkurtkà.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea